Тутунджян () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Тутунджян, Арминэ Миграновна (1921—2011) — советская и армянская оперная певица.
 Тутунджян, Джордж (1930—2006) — армянский певец, исполнитель национально-патриотических песен.